Saint-Germain-des-Prés – comune francese in Dordogna
 Saint-Germain-des-Prés – comune francese nel Loiret
 Saint-Germain-des-Prés – comune francese nel Maine e Loira
 Saint-Germain-des-Prés – comune francese nel Tarn
 Saint-Germain-des-Prés – quartiere di Parigi sorto intorno al convento omonimo, dedicato al santo Germano di Parigi
 Saint-Germain-des-Prés – stazione della metropolitana di Parigi sulla linea 4